Una notte a Parigi (Asphalte) – film del 1959 diretto da Hervé Bromberger
Asphalte – film del 1981 diretto da Denis Amar
Il condominio dei cuori infranti (Asphalte) – film del 2005 diretto da Samuel Benchetrit

Pagine correlate 
Asphalt